Шушерин — русская фамилия.

Шушерины (дворянский род)

Известные носители:
 Шушерин, Александр Александрович (1774—1838) — статский советник, председатель Саратовской палаты уголовных дел.
 Шушерин, Иван Корнильевич (не ранее 1636—1693) — иподиакон при патриархе Никоне.
 Шушерин, Константин Никитич — воевода Саратова.
 Шушерин, Пётр Павлович (1895—1958) — советский статистик и математик.
 Шушерин, Яков Емельянович (1753—1813) — русский актёр.